Citerne (gemeente), gehucht en gemeente in Noord-Frankrijk
 Citerne Communal Cemetery, begraafplaats in bovengenoemde gemeente
 Citerne (vulkaan), vulkaan op het Franse Carabische eilandterritorium Guadeloupe
 Morne Citerne, berg op Haïti